Richard Renteria (Bojacá, 19 de febrero de 1996) es un futbolista colombiano que juega en la posición de defensa. Es jugador actualmente de Alianza Petrolera.

Clubes

Enlaces externos 
 Ficha en Deportivo Cali

Nacidos en Bojacá
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Deportivo Cali
Futbolistas del Atlético Fútbol Club